

Patronyme
 Hervé Marie François René Bouvattier (1903-1980), général français.
 Jules Bouvattier, (1843-1917), fut un homme politique français.
 Jules-François Bouvattier, (1808-1884), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme